Mardinding (onderdistrict), district van regentschap Karo
 Mardinding (Pematang Silimahuta)